Beardstown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beardstown (Illinois), im Cass County
 Beardstown (Indiana), im Pulaski County
 Beardstown (Tennessee), im Perry County
 Beardstown Township, Illinois